Энн Кэрол Криспин (; 5 апреля 1950, Стамфорд — 6 сентября 2013) — американский писатель-фантаст, автор двадцати трех опубликованных романов. Она написала несколько романов по мотивам «Звёздного пути», и создала свою оригинальную серию научной фантастики под названием «StarBridge».

Карьера 
Дебют состоялся в 1983 году. Два из её романов о «Звёздном пути», «» и «» являются прямыми сиквелами к  из оригинального сериала. Первый роман был в «Списке бестселлеров по версии The New York Times». Её дальнейшие работы по «Звёздному пути» включают роман «», действие которого происходит после «Звёздного пути 6».

Наиболее известное произведение Энн о «Звёздных войнах» — «», в котором описывается жизнь Хана Соло перед событиями фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Однако, её первыми работами о «Звездных войнах» были два коротких рассказа, написанных для сборников Кевина Андерсона. Также она поучаствовала в написании «» писателя .

Энн Криспин была восточным региональным директором, а впоследствии и вице-президентом SFWA. Вместе с Викторией Штраусс в 1998 году основала группу «Писатель, берегись» (), принадлежащую SFWA и помогавшую правоохранительным органам и гражданским властям в отслеживании и закрытии письменных мошенников.

В апреле 2010 она закончила трёхлетний проект для компании «Дисней» — роман «Пираты Карибского моря: Цена свободы», приквел к оригинальной серии.

Ссылки 
 
 
 
 Список работ на Fantastic fiction

Писатели-фантасты США
Писательницы-фантасты
Писательницы США XXI века
Писательницы США XX века